Welcome to the Other Side — студийный альбом группы Rage, вышедший в 2001 году.

После выхода Ghosts, это первый полноценный альбом группы, полностью записанный в новом составе. Закончились (но лишь на время) эксперименты с симфоническим сопровождением и группа вернулась к более привычному металическому звучанию. Четыре трека альбома собраны в группу Tribute to Dishonour, их объединяет общая тематика текстов.

Список композиций

Участники записи 
 Петер «Пиви» Вагнер — вокал, бас
 Виктор Смольский — гитары, клавишные, ситар
 Майк Террана — ударные

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Rage
Альбомы GUN Records
Альбомы Victor Entertainment